Puha (slak), een uitgestorven geslacht van slakken
 Puha (Nieuw-Zeeland), een nederzetting op het Nieuw-Zeelandse Noordereiland
 Püha (Saaremaa), een dorp in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Püha (Saue), een dorp in de Estlandse gemeente Saue